TNG est un sigle pouvant désigner :


Astronomie 
 TNG indique Le Telescopio Nazionale Galileo, un télescope de  de diamètre situé sur l'île de La Palma

Aviation 
 Peut être aussi le code de l'Aéroport Tanger - Ibn Batouta, selon le Code AITA.

Chimie 
 Nitroglycérine

Médecine 
 TNG indique tube naso-gastrique

Télévision 
 TNG indique la série Star Trek : La Nouvelle Génération ("The Next Generation")

Théâtre 
 À Lyon, le TNG est le Théâtre Nouvelle Génération